Felix, Net i Nika oraz Trzecia Kuzynka – siódma część cyklu książek Felix, Net i Nika napisanego przez Rafała Kosika. Premiera odbyła się 25 listopada 2009 roku. Książka opowiada o przygodach trójki przyjaciół na feriach zimowych w górach w tajemniczym, odludnym pensjonacie „Trzy kuzynki”, prowadzonym przez dziwne starsze panie. Przyjaciele powoli odkrywają mroczne tajemnice. Książka liczy 464 strony. W ciągu dwóch tygodni od premiery stała się bestsellerem. W roku 2014 zapowiedziano ekranizację książki. Scenarzystą został Rafał Kosik.

Rozdziały 
 Krzyk
 Deszczowa wycieczka
 Szafa
 Sabotażysta jest wśród nas
 Krzywa Wieś
 Przekładnia linowa
 Nowe odkrycia
 Zamek
 Kradzież
 Przesłuchanie
 Feralny skrót
 Nie możemy dłużej czekać
 Maszyna Życzeń
 Trzecia Kuzynka
 (Epilog)

Przypisy 

Felix, Net i Nika
Powieści fantastyczne z 2009 roku